Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Atalante, d'après la figure mythologique du même nom :

 l', de classe Clorinde modifié, en service de 1915 à 1931 ;
 l', de classe Argonaute, en service de 1934 à 1944.

Nom de bateau de la Marine française